Железнодорожный транспорт Кот-д’Ивуара — включает 660 км железнодорожного пути, с шириной колеи 1000 мм. Первая железнодорожная линия Абиджан — Димбокро построена в 1905 году, позже в 1954 продлена до столицы Буркина-Фасо — Уагадугу.

Масса погонного метра рельса 30 и 36 кг, используются металлические и железобетонные шпалы. Основные грузы: древесина, какао, кофе, ананасы, бананы и другие сельскохозяйственные продукты.

Железнодорожные связи со смежными странами 
  Буркина-Фасо — Да — одинаковая колея 1000 мм.
  Гана — Нет — изменение колеи с 1000 мм на 1067 мм.
  Мали — Нет — одинаковая колея.
  Гвинея — Нет — одинаковая колея.
  Либерия — Нет — изменение колеи с 1000 мм на 1435 мм.

Примечания 

Кот-д’Ивуар
Транспорт в Кот-д’Ивуаре
Кот-д’Ивуара